Portneuf puede hacer referencia a:

Canadá 
 Portneuf, ciudad de la provincia de Quebec;
 Portneuf-sur-Mer, municipio de la provincia de Quebec;
 Portneuf de la provincia de Quebec;
 Portneuf, distrito electoral de la provincia de Quebec;
 Portneuf—Jacques-Cartier, circunscripción federal de la provincia de Quebec.
 Saint-Léonard-de-Portneuf, municipio de la provincia de Quebec.

Estados Unidos 
 Río Portneuf, un afluente del "Snake River" cerca de la ciudad de Pocatello, Idaho;
 Portneuf Wildlife Management Area, área protegida en Idaho.